

Geografia 
 Antartide
 Monte Feola – montagna nella Terra Vittoria

Persone 
 Rosa Feola – soprano italiana
 Vicente Feola – calciatore e allenatore di calcio brasiliano